Ла Лома Алта има више значења:

 Ла Лома Алта (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома Алта (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Алта, Естасион Лома Алта (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Алта (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику